Kamienica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kamienica, village du powiat de Kłodzko
 Kamienica, village du powiat de Jawor 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kamienica, village du powiat de Tuchola
 Kamienica, village de la gmina de Dobrzyń nad Wisłą 
 Kamienica, village de la gmina de Skępe 

dans la voïvodie de Poméranie
 Kamienica, village du powiat de Bytów
 Kamienica, village du powiat de Malbork

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kamienica, gmina du powiat de Limanowa
 Kamienica, village du powiat de Limanowa 
 Kamienica, village du powiat de Miechów 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kamienica, village du powiat de Konin
 Kamienica, village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Silésie
 Kamienica, village
 Kamienica, quartier de la ville de Bielsko-Biała

dans d'autres voïvodies
 Kamienica, village de la voïvodie de Podlachie
 Kamienica, village de la voïvodie de Mazovie
 Kamienica, village de la voïvodie d'Opole